Francesca Baudin (ur. 25 listopada 1993 w Aosta) – włoska biegaczka narciarska, młodzieżowa mistrzyni świata w sprincie.

Kariera 
W styczniu 2011 roku wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Otepää, gdzie wzięła udział w dwóch biegach, w sprincie oraz w biegu na dystansie 5 km stylem dowolnym. W  tym samym roku wystartowała również w Zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy w Libercu. Wzięła tam udział w dwóch biegach, a jej najlepszym wynikiem było 15. miejsce zajęte w sprincie rozgrywanym stylem klasycznym.

W sezonie 2011/2012 wzięła udział w swoich drugich mistrzostwach świata juniorów w Erzurum podczas których jej najlepszym wynikiem było 5. miejsce wywalczone wraz z koleżankami z drużyny w biegu sztafetowym 4×3,3 km.

W styczniu 2013 roku wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Libercu. Wraz z drużyną zajęła 6. miejsce w biegu sztafetowym 4×3,3 km. Natomiast indywidualnie najlepszy wynik osiągnęła w biegu łączonym na dystansie 10 km, który ukończyła na 12 miejscu.

21 lutego 2013 zadebiutowała w Mistrzostwach Świata w Val di Fiemme. W sprincie rozgrywanym stylem klasycznym nie wywalczyła awansu do ćwierćfinału i została sklasyfikowana na 46 miejscu.

Mistrzostwa świata młodzieżowców 2015 rozgrywane w kazachskim Ałmaty rozpoczęła od wywalczenia tytułu młodzieżowej mistrzyni świata w sprincie rozgrywanym stylem klasycznym.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Włoscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1993
Ludzie urodzeni w Aoście